Zu guter Letzt steht für:

 Zu guter Letzt (Wilhelm Busch), Gedichtsammlung mit 100 Gedichten von Wilhelm Busch (1904) 
 Zu guter Letzt (2017), US-amerikanischer Film von Mark Pellington